Camboni peut désigner :

Patronymes 

  (1913-1985), sculptrice italienne ;
 Mattia Camboni (né en 1996), véliplanchiste italien ;
  (né en 1967), auteur italien de bande dessinée.

Toponyme 

 , rivière italienne.